

Miejscowości w USA 
 Bar Harbor – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Bar Harbor – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Hancock

Gminy w USA 
 Bar Harbor  (ang. Bar Harbor Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock